Бале () — одна из 45 провинций Буркина-Фасо. Находится в регионе Букле-ду-Мухун, столица провинции — Боромо. Площадь Бале — 4595 км².

Население по состоянию на 2006 год — 213 897 человек, из них 105 853 — мужчины, а 108 044 — женщины.

Боромо находится на главной дороге, идущей из Уагадугу до Бобо-Диуласо и известен национальным парком, в котором можно увидеть саванных слонов.

Административное деление 
Бале подразделяется на 10 департаментов.

Примечания